Catargiu:
 Barbu Catargiu
 Elena Maria Catargiu-Obrenović
 Lascăr Catargiu
 Stefan Catargiu